Boarding House Reach è il terzo album in studio da solista del musicista rock statunitense Jack White, pubblicato il 23 marzo 2018.

Tracce

Collegamenti esterni